První série reality show Robinsonův ostrov měla osmnáct soutěžících, kteří byli rozděleni do kmenů Callao (červená) a Tabon (modrá) a byli vysazeni na dva ostrovy, na nichž započalo „největší dobrodružství jejich života!“

Po sloučení se kmen jmenoval Mayon a soutěžící v něm soutěžili každý sám za sebe. Po vyřazení byli soutěžící posláni na ostrov vyloučení, z něhož se mohli později dostat zpět do hry.

Moderátorem byl Ondřej Novotný, show se natáčela stejně ve Filipínách, na ostrovech Caramoan v roce 2016 a vysílána byla od ledna do května 2017.

Poznámky 

Robinsonův ostrov
Řady televizních pořadů